Родственник:
 Родственник — человек, имеющий родство с рассматриваемым человеком.
 «Родственник» — фильм 1987 года (США)

См. также 
 «Бедные родственники» — фильм 2005 года (Россия, Франция)
 «Ближайший родственник» — фильм 1989 года (США)
 Кровное родство Родство